«Обратной дороги нет» может означать:

Кино и телевидение
 Обратной дороги нет — британский фильм 1957 года.
 Обратной дороги нет — советский телефильм 1970 года.
 Обратной дороги нет — эпизод (2009) телесериала «Остаться в живых».

Прочее
 Обратной дороги нет — оборот речи, аналогичный латинскому Alea iacta est (жребий брошен).